Carl Ramsauer (1879-1955) : physicien allemand
 Johann Georg Ramsauer (1797-1876) : archéologue autrichien
 Peter Ramsauer (1954- ) : homme politique allemand